Konkani er flertydigt:
Konkani (sprog), et indoarisk sprog
Konkani (folk), en etnisk gruppe i Indien, som taler sproget.